Ага́пий ( — «любимый, дорогой») — мужское имя греческого происхождения. Просторечные формы: Агапей, Агап. Женский вариант — Агапия.

Известные носители 
 Агапий (V—VI вв.) — философ-неоплатоник
 Агапий II (978—996) — патриарх Антиохийский.
 Агапий из Иераполиса (ум. 941/942) — арабский христианский историк X века.
 Агапий Ландос (; XVII век) — святогорский монах-переводчик.
 Агапий Гончаренко (1832—1916) — псевдоним украинского священника-политэмигранта, настоящее имя Андрей Онуфриевич Гумницкий.

См. также

Примечания